Een verkeersweg:
 A92 (Duitsland), zie Bundesautobahn 92
 A92 (Groot-Brittannië)
 A-92 (Spanje)
 Hollands (schaakopening), ECO-code voor een van de Stone-Wall varianten